Сезон 2005-06 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 13-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге став Слован (Ліберець).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Спарта (Прага) взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Чехії з футболу 2005—2006.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2005-2006
Чехія
Чехія